Komarów-Osada peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Komarów-Osada, une gmina rurale du powiat de Zamość
 Komarów-Osada, un village et chef-lieu de la gmina de même nom